Ranking de pontos históricos da La Liga (1928–2022) 
Atualizada ao término da temporada 2021–22.

Os doze primeiros clubes listados representam as cidades de Madrid (dois clubes, Atlético e Real), Barcelona (dois clubes, Barcelona e Espanyol), Sevilha (dois clubes, Betis e Sevilla), Saragoça (um clube, o Real Zaragoza), Valência (um clube, o Valencia) e as regiões da Galiza (dois clubes, Celta de Vigo e Desportivo da Corunha) e do País Basco (dois clubes, Athletic e Real Sociedad), e inclui todos os nove clubes que já foram campeões espanhóis, completando a lista o Celta, o Espanyol e o Real Zaragoza.

 
 
Liga ou status em 2021–22:

 
Classificações de futebol